Суперкубок УЕФА 2000 года — 26-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, прошёл в пятницу 25 августа на стадионе «Луи II» в Монако. В нём встретились победитель Лиги Чемпионов 1999/2000 мадридский «Реал» и победитель Кубка УЕФА 1999/2000 «Галатасарай» из Стамбула.

Матч

Детали матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1999/2000
 Кубок УЕФА 1999/2000

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок на официальном сайте УЕФА
 Суперкубок УЕФА 2010 на сайте Спорт-Экспресс

Август 2000 года
2000
Футбол в Европе в 2000 году
Матчи ФК «Галатасарай»
Международные соревнования по футболу в Монако
События 25 августа
2000-е годы в Монако
Спорт в Испании в 2000 году
Спорт в Турции в 2000 году